Pan’an kan syfta på följande platser:

Kina 

 Pan'an Xian, härad, Zhejiang, 
 Pan'an (socken i Kina), Sichuan, 

Robotskapade Kinaförgreningar